FAJ steht für:
 Air Fiji (ICAO-Code)
 Diego Jiménez Torres Airport (IATA-Code), Flughafen von Fajardo (Puerto Rico), Puerto Rico

Fáj steht für:
 Fáj, Gemeinde im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungarn

faj steht für:
 Faita (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung